Gminy w USA:
 Menallen (ang. Menallen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Menallen (ang. Menallen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette